Okręty US Navy o nazwie USS "Lamar":
 Pierwszy  był transportowcem. W służbie w latach 1944-46.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1945-64.

Lamar